Andrea Julin (ur. 4 kwietnia 1994) – fińska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu IF Minken. Uczestniczka mistrzostw świata juniorów i mistrzostw świata młodzieżowców (do lat 23) w biegach narciarskich.

26 listopada 2016 w fińskim ośrodku narciarskim Ruka nieopodal Kuusamo zdobyła pierwsze punkty w Pucharze Świata.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1994
Fińscy biegacze narciarscy